A 2010-es Dakar-rali a 31. versenye a Dakar-rali versenysorozatának, melyeken autók, motorok és teherautók indulnak. A verseny 2010. január 1-jén kezdődött és az útvonal érintette Argentínát és Chilét. Ez volt a második alkalom, hogy a rali Európán és Afrikán kívül került megrendezésre.

Résztvevők 
A 2010-es Dakar-ralin 372 csapat vett részt. A csapatoknak 14 szakaszt kellett teljesíteniük január 1. és január 16. között. A versenyen 175 motorkerékpár, 134 autó és 52 kamion indult. Magyar versenyző ez évben nem állt rajthoz.

Útvonal 
A verseny az argentin fővárosból, Buenos Airesből indult. A rajtceremóniát január 1-jén tartották a város belvárosában, magyar idő szerint este hat órakor. A teljes versenytáv több, mint 9030 km (5610 mérföld). A viadal 16 napja alatt egyszer tartottak pihenőnapot - január 9-én, a chilei Antofagastában.

Szakaszok eredményei

Motor

Autó

Kamion

Halálozások 
Az 1. szakasz a 75. kilométerénél  Mirco Schultis, Ulrich Leardi német, svájci páros a nézők közé hajtott. Több embert elütöttek. Az áldozat egy 28 éves nő, aki koponya-, hasi, illetve medencesérüléseket szenvedett. Szállítása közben kétszer újraélesztették, s bár beértek vele a kórházba, ott nem sokkal később meghalt.

Végeredmény 
A 2010-es Dakar-rali végeredménye kategóriánként. Carlos Sainz harmadik Dakar-raliján vett részt és 2010-ben nyerte meg először az autósok között a versenyt. Cyril Despres harmadszorra nyert Dakart a motorok kategóriájában. A kamionoknál Vlagyimir Csagin hatodik alkalommal nyerte meg a ralit, ezzel beállította a cseh Karel Loprais rekordját, hiszen ő is hat alkalommal nyert a kamionok között.

Motor

Autó

Kamion

Források 

 A Dakar-rali hivatalos honlapja

Dakar-rali
Dakar